Пануко де Коронадо има више значења:

 Општина Пануко де Коронадо (Дуранго), општина у савезној држави Дуранго у Мексику
 Пануко де Коронадо (Пануко де Коронадо, Дуранго), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику